Letitia Rosculet( born 9 March 1982) is a romanian film and television director, known for creating and directing "Triplusec" and "Profu".

Early life, education and carrier 
Born and raised by the sea, in Constanta, Romania, Letitia's first interest was in  psychology and attended University of Bucharest, Psychology classes. Later on, she started working on american movies, climbing her way up from personal assistant to first assistant director. She, then, studied Film and Tv at Media Pro University, bringing her the first job as an Director at "Las Fierbinti" Tv series, at Pro Tv channel.